Carcharolaimus är ett släkte av rundmaskar. Carcharolaimus ingår i familjen Carcharolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Carcharolaimus